Motor Wolgast steht für folgende Sportvereine aus Wolgast:

 SV Motor Wolgast 1949, Nachfolgeverein der BSG – Peene Werft Wolgast, vor allem Judosport
 FC Rot-Weiß Wolgast, Fußballverein, Nachfolgeverein der BSG Motor Wolgast